Ron Lohman is een personage uit de Nederlandse soapserie Goudkust. De rol werd in seizoen één en twee gespeeld door acteur Guido van Hulzen. Van Hulzen zou later als casting director gaan werken.

Levensverhaal

De bloedverwisseling
Ron Lohman heeft een relatie met schoolmeisje Mariët Zoomers. Ondanks dat Ron wat ouder is, vindt Mariët dat niet erg. Haar klasgenoten kunnen niet begrijpen waarom zij op een ouder iemand valt. Een van die jongeren is haar buurjongen Harm van Cloppenburg, die verliefd is op Mariët. Harms verleidingen hebben succes bij Mariët; ze geeft toe ook verliefd op hem te zijn. Mariët en Harm spreken in het geheim af bij Hotel Augusta. Ron had al een vermoeden dat Mariët hem niet alles vertelde en achtervolgt haar. Harm en Mariët brengen samen de nacht door in Hotel Augusta. Bij Ron slaan alle stoppen door nu Mariët zich heeft overgegeven aan Harm. Wanneer Harm van hockey terugkomt, wordt hij onderweg door Ron en zijn vrienden in elkaar geslagen. Dit zorgt ervoor dat Mariët zich nog meer van Ron distantieert.

Ron probeert de ouders van Mariët, Bert en Mary, te bespelen. Wanneer Ron vertelt dat Mariët mogelijk een relatie heeft met Harm, lijkt hij iets verkeerd gezegd te hebben. Ron ontdekt al snel dat Mary in het verleden een verhouding heeft gehad met Henri van Cloppenburg en dat ze Mariët nooit heeft laten testen. Het komt er dus op neer dat Harm misschien weleens de halfbroer van Mariët zou kunnen zijn. Ron ziet een ultieme kans om de relatie van Harm en Mariët tot een einde te brengen. Mariët laat door een smoes van haar ouders haar bloed afnemen. Bert geeft ook bloed aan dokter Harold Lohman, de vader van Ron. Ron verwisselt het bloed van Bert met dat van iemand anders. De schok bij Mary en Bert is groot wanneer ze ontdekken dat Henri de echte vader is. Mariët verbrak de relatie met Harm, die stomverbaasd was. Harm probeerde op allerlei manieren Mariët voor zich terug te winnen. Mariët besloot uiteindelijk om hem de waarheid te vertellen. Harm vindt het verschrikkelijk.

Op een gegeven moment beginnen Lisa en Yvette hun twijfels te krijgen over het hele verhaal. Harold ontdekt dat zijn zoon Ron de bloedmonsters heeft verwisseld. Hij moet diep door het stof bij het echtpaar Zoomers. Harm heeft het inmiddels ook al ontdekt en is woedend. Hij gooit Ron van een brug af. Ron belandt in het ziekenhuis. In het ziekenhuis wordt hij regelmatig bezocht door Mariët en hangt daar de slachtofferrol op. Hij weet namelijk dat Mariët Harm dit kwalijk neemt. Toch kan Ron niet voorkomen dat Harm en Mariët weer bij elkaar komen. Ron besluit zijn nederlaag te accepteren.

Charles
Ron raakt op een gegeven moment bevriend met roddeljournalist Charles van Dam, die er criminele zaakjes op na houdt. Samen halen ze Lennart Uytt den Boogert over om te investeren. Lennart heeft net een miljoenenbedrag geërfd van zijn overleden ouders en wil dit goed beleggen. Hij en zijn vriendin Tineke gaan in zee met de Russische zakenman Konstantin Kolchev. Lennart wil graag dat hij zijn geld terugkrijgt en wil een onderpand. Kolchev geeft hem een baby, Yuri. Tijdens het verdelen van de buit tussen Charles en Ron ontstaat er een gevecht. Ron komt met zijn hoofd op de hoek van het bed terecht en overlijdt ter plekke. Charles dumpt Ron op een afvalplaats, maar wordt uiteindelijk alsnog opgepakt.

Betrekkingen

Familie
 Harold Lohman   (vader)

Romantiek
 Mariët Zoomers   (relatie, 90's-1996) 

Personage uit Goudkust